NGC 7340 (другие обозначения — PGC 69362, MCG 6-49-52, ZWG 514.75, NPM1G +34.0452) — галактика в созвездии Пегас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7340
Пегас (созвездие)